Kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2017 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 11. až 14. lednem 2017. Účastnilo se jí devadesát šest hráček, z nichž v rámci tříkolové soutěže postoupilo třináct do navazujícího ženského singlu. Dvanáct tenistek řádně a Belgičanka Maryna Zanevská po odstoupení Švédky Johanny Larssonové.

Hráčky

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Stefanie Vögeleová (kvalifikována)
  Tatjana Mariová (2. kolo)
  Čang Kchaj-čen (2. kolo)
  Jennifer Bradyová (kvalifikována)
  Aljaksandra Sasnovičová (kvalifikována)
  Julia Boserupová (kvalifikována)
  Rebecca Šramková (kvalifikována)
  Maryna Zanevská (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
  Nina Stojanovićová (1. kolo)
  Sílvia Solerová Espinosová (1. kolo)
  Ana Bogdanová (kvalifikována)
  Ču Lin (kvalifikována)
  Natalja Vichljancevová (kvalifikována)
  Taylor Townsendová (kvalifikační kolo)
  Richèl Hogenkampová (1. kolo)
  Elica Kostovová (1. kolo)
  Aleksandra Krunićová (2. kolo)
  Sachia Vickeryová (1. kolo)
  Čang Kchaj-lin (kvalifikační kolo)
  Isabella Šinikovová (1. kolo)
  Cindy Burgerová (1. kolo)
  Liou Fang-čou (kvalifikační kolo)
  Jang Su-jeong (2. kolo)
  Jelizaveta Kuličkovová (kvalifikována)
}}

 Kvalifikantky 

 Šťastná poražená 
  Maryna Zanevská Pavouky kvalifikací 

 První kvalifikantka 

 Druhá kvalifikantka 

 Čtvrtá kvalifikantka 

 Pátá kvalifikantka 

| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=22
| RD3-team2= Liou Fang-čou
| RD3-score2-1=4
| RD3-score2-2=0
| RD3-score2-3=
}}

 Šestá kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Kvalifikační kolo

|team-width=185

| RD1-seed1=6
| RD1-team1= Julia Boserupová
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=PR
| RD1-team2= Ajumi Moritová
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Julia Glušková
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2= 77
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Tereza Martincová
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2= 63
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5= PR
| RD1-team5=| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=5
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Olga Govorcovová
| RD1-score6-1=5
| RD1-score6-2=7
| RD1-score6-3=2

| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Olivia Rogowská
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=11
| RD1-seed8=21
| RD1-team8= Cindy Burgerová
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=2
| RD1-score8-3=9

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Julia Boserupová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2= 
| RD2-team2=  Julia Glušková
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=2

| RD2-seed3= PR
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=2
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=2
| RD2-seed4= WC
| RD2-team4= Olivia Rogowská
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3=6

| RD3-seed1=6
| RD3-team1=

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2017